

Sigle 
Sony Computer Entertainment – divisione di Sony Corporation, che produce hardware PlayStation e giochi tra cui giochi online

Codici 
SCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di State College
SCE – codice vettore ICAO di Scenic Airlines
sce – codice ISO 639-3 della lingua dongxiang

Medicina 
Metodo S.C.E. – Stress, Comportamento e sistema Endocrino
Sindrome di Camurati-Engelmann – malattia genetica rara

Religione 
 S.C.E. – Suore della Carità di Nostra Signora di Evron